Алекса́ндр Румя́нцев: Румянцев, Александр Андреевич (1922—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Александр Вадимович (род. 1986) — российский конькобежец.
 Румянцев, Александр Григорьевич (род. 1947) — директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, академик РАМН.
 Румянцев, Александр Дмитриевич (1899—1981) — советский государственный и военный деятель, начальник управления кадров Красной Армии (с 1940).
 Румянцев, Александр Евдокимович (1921—1977) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Александр Иванович (1680—1749) — русский военачальник и дипломат, сподвижник Петра I.
 Румянцев, Александр Иванович (род. 1952) — балетный танцовщик и педагог
 Румянцев, Александр Михайлович (1906—1974) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Румянцев, Александр Степанович (1923—1997) — полковник, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Александр Юрьевич (род. 1945) — министр Российской Федерации по атомной энергии (2001—2004), академик РАН.